

Список монастырей 

}}

Ссылки 

 Беларусь православная

Белоруссия